Милан Гейдук (; 14 февраля 1976, Усти-над-Лабем, Чехословакия) —  бывший чешский хоккеист. Амплуа — правый крайний нападающий. Третий бомбардир среди всех чешских хоккеистов в истории НХЛ после Яромира Ягра и Патрика Элиаша. Провёл в НХЛ четырнадцать сезонов в составе «Колорадо Эвеланш» и набрал 805 очков.

На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 4 раунде под общим 87 номером командой «Квебек Нордикс».

Всего за карьеру в сборной и клубах провёл 1486 игр, набрал 1125 (560+565) очков.

6 января 2018 года «Колорадо Эвеланш» вывел из обращения игровой номер Гейдука.

12 декабря 2019 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Награды 
 Олимпийский чемпион, 1998 (сборная Чехии)
 Обладатель Кубка Стэнли, 2001 («Колорадо Эвеланш»)
 «НХЛ плюс/минус Авард», 2003 («Колорадо Эвеланш»)
 «Морис Ришар Трофи», 2003 («Колорадо Эвеланш»)
 Золотая клюшка лучшему хоккеисту года в Чехии, 2003
 Бронзовый призёр Олимпиады, 2006 (сборная Чехии)
 Бронзовый призёр чемпионата мира, 1998 (сборная Чехии)
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ (3 раза)
 Чемпион Чехии 2005 («Пардубице»)
 Серебряный призер чемпионата Чехии 1994 («Пардубице»)

Статистика

Клубная карьера

Карьера в сборной

Личная жизнь 
Женат. С женой Златой воспитывают двоих сыновей: Марека и Давида. Они близнецы, родились 3 января 2004 года.

См. также 

Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Милан Гейдук - cтатистика на сайте www.eurohockey.net

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Морис Ришар Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Олимпийские чемпионы от Чехии
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года